Bernard-Virgile Mazzetti (1706-1785) et Jacques-Antoine), sculpteur suisse installé en Avignon ;
 Jacques-Antoine Mazzetti (1719 ?-1781), son frère, sculpteur suisse installé en Avignon ;
 Lorenza Mazzetti (1927-2020), réalisatrice, peintre et écrivaine italienne ;
 Pilar Mazzetti (née en 1956), médecin et femme politique péruvienne, ministre ;
 Erica Mazzetti (1977-), femme politique italienne ;
 Annamaria Mazzetti (1988-), triathlète italienne.

Homonymie de patronyme italien